Тефе (, Эга, Ega) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амазонас. Составная часть мезорегиона Центр штата Амазонас. Входит в экономико-статистический микрорегион Тефе. Население составляет 61 453 человек на 2010 год. Занимает площадь 23 732,62 км². Плотность населения — 2,59 чел./км².

История 
Город основан в 1759 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2004 год составляет 143.696.000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 год составляет 2.070,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).

География 
Климат местности: экваториальный. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Am.

Границы 
Муниципалитет граничит:
 на северо-востоке —  муниципалитет Мараан
 на юго-востоке —  муниципалитет Куари
 на юге —  муниципалитет Тапауа
 на северо-западе —  муниципалитеты Карауари, Журуа, Алварайнс

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 62 444 жителя.

Важнейшие населенные пункты

Примечания

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Амазонас